August „Gus” Schumacher (ur. 25 lipca 2000 w Anchorage) – amerykański biegacz narciarski, zawodnik klubu Alaska Winter Stars.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Gus Schumacher pojawił się 19 grudnia 2015 roku, podczas zawodów rangi „FIS” w Kincaid Park w Anchorage na Alasce, gdzie uplasował się na 11. miejscu w sprincie stylem klasycznym. W Pucharze Świata zadebiutował 22 marca 2019 roku w Québecu, gdzie zajął 46. miejsce w sprincie techniką dowolną.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Anchorage
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2000